Шмаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шмаки — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шмаки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Шмаки — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Шмаки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.